Грибково — название населённых пунктов.

Россия 
 Грибково — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Грибково — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.